The Stolen Treaty – cortometraggio del 1913 diretto da Anthony O'Sullivan
Den tredie magt (titolo inglese: The Stolen Treaty) – film del 1913 diretto da August Blom
The Stolen Treaty – film del 1917 diretto da Paul Scardon